

Codici 
 TRX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Trenton, Missouri (Stati Uniti d'America)
 trx – codice ISO 639-3 della lingua tringgus-sembaan bidayuh

Altro 
 TRX – Brand che identifica un ben definito accessorio formato da cinghie e maniglie utilizzato per l'allenamento in sospensione